Bernried peut désigner plusieurs villes dont :
 Bernried, une commune du district de Basse-Bavière en Allemagne
 Bernried am Starnberger See, une commune du district de Haute-Bavière en Allemagne